Ай Сибата – (; род. , Дадзайфу, Япония) — японская пловчиха, олимпийская чемпионка 2004 года, выступала в плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800, и 1500 метров).

Ушла из большого спорта после Олимпийских игр 2008 года.

Личные рекорды 
 400 метров вольным стилем: 4.05,19 – рекорд Японии
 1500 метров вольным стилем: 15.58,55 – рекорд Японии и Азии

Примечания 

Пловцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года